Sabah peut désigner :

 Sabah, un des treize États de la Malaisie ;
 Sabah FA, un club malaisien de football ;
 Sabah, une chanteuse libanaise ;
 Sabah, un quotidien turc ;
 Sabah, un film canadien réalisé en 2005.